Black Mesa peut désigner :

 Black Mesa, un sommet des États du Colorado, du Nouveau-Mexique, et le plus élevé de l'Oklahoma ;
 la réserve de Black Mesa, dans l'Oklahoma ;
 la région montagneuse Black Mesa dans la réserve navajo de l'Arizona ;
 Black Mesa, un lieu dans l'univers de fiction Half-Life ;
 Black Mesa est un mod qui opère une refonte intégrale de Half-Life sous le moteur source.